Morning Glory steht für:
 Morning Glory Cloud, ein Wolkenphänomen
 einige Arten der Windengewächse
 englischer Slang-Ausdruck für eine Nächtliche Erektion

Filme:
 Morning Glory (1933), Spielfilm mit Katharine Hepburn aus dem Jahr 1933
 Morning Glory (2010), Spielfilm mit Harrison Ford aus dem Jahr 2010

Musik:
 (What’s the Story) Morning Glory?, Album der Britpop-Band Oasis

Schiffe:
 Morning Glory (Schiff, 1978), ein RoRo-Schiff/Autotransporter
 Morning Glory (Schiff, 1993), ein Öltankschiff
 Morning Glory (Yacht, 1993), eine Luxussegelyacht von Rupert Murdoch, später von Silvio Berlusconi
 Morning Glory (Schiff, 1995), eine Hochseerennyacht des Typs Reichel Pugh 80 IMS Maxi des Unternehmers Hasso Plattner
 Morning Glory (Schiff, 2000), eine Hochseerennyacht des Typs Reichel Pugh 80 Maxi Sled des Unternehmers Hasso Plattner
 Morning Glory (Schiff, 2003), eine Hochseerennyacht des Typs MaxZ86 des Unternehmers Hasso Plattner